

Bráhmana
 bráhmana vagy brahmin, az indiai kasztrendszer legfelsőbb kasztjának tagja
 Bráhmana, a Védák valamelyikét magyarázó ókori teológiai írás

Hasonló fogalmak 
 Brahman, személytelen és téren és időn kívüli Legfelsőbb Létező
 Brahma, a trimúrti egyike, Ísvara egyik megnyilvánulása